9-й избирательный округ департамента Нор включает города Бондю, Марк-ан-Барёль и Муво, а также отдельные части городов Лилль и Туркуэн. Общее число избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 91 615 чел.

До 2012 г. 9-й округ включал два кантона округа Лилль: Марк-ан-Барёль и Туркуэн-Сюд. 

Действующим депутатом Национального собрания по 9-му округу является Валери Пети (), (Вперёд, Республика!).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Нор
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор

Ссылки 

Избирательные округа Франции